

Codici 
 KDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kolda (Senegal)
 kda – codice ISO 639-3 della lingua worimi

Musica 
 KDA – disc-jockey britannico
 K/DA – gruppo musicale immaginario

Altro 
 kDa – simbolo del kilodalton
 Kampfgruppen der Arbeiterklasse